Ez a cikk a Mintaapák epizódjainak listáját tartalmazza.

A sorozat 2019. november 11-én indult a TV2-n. 2021-ben már a 3. évad látható, az 56. résztől a sorozat jelenleg a SuperTV2 vetíti, miután a TV2 az alacsony nézettésége miatt levette a képernyőről.

Évadáttekintés

Első évad (2019-2020) 
A sorozat első részét 2019. november 11-én mutatta be a TV2 és hétköznaponként sugározta. A koronavírus-járvány miatt előbb befejezték az évadot. Az évadzáró epizód 2020. április 3-án került a képernyőre.

Második évad (2020–2021) 
A második évad 2020. augusztus 24-én mutatták be a TV2-n. 2020 december 23-án levették a képernyőről. A maradék 16 részt először a 3. évadban akarták leadni, azonban 2021. május 10-től bemutatta a csatorna.

Harmadik évad (2021) 
A 3. évadot augusztus 23-án mutatta be a TV2. Az 56. résztől a TV2 egyre alacsonyabb nézettsége miatt átrakta a Super TV2-re.

Különkiadás 
A különkiadás az apákra koncentrál. Minden epizódban a gyerekek mesélik el, hogy mi történt az apjukkal a második évadban.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái
A TV2 saját gyártású műsorai